Первый дивизион 2016/2017 () — 61-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 5 августа 2016 года и закончился 5 мая 2017 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2016/17 на сайте rsssf.com 

2016/2017
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017